

Patronyme 
 Burrard est un nom patronymique anglais porté par plusieurs personnes célèbres notamment les baronnets Burrard :
 Sir Harry Burrard,  de Lymington (1755-1813), un général britannique,
 Sir Harry Burrard-Neale,  baronnet de Walhampton (1765-1840), un membre du parlement britannique, dont le nom a été donné à la baie Burrard à Vancouver.

Toponyme 
 La baie Burrard ou passage Burrard ou anse Burrard (en anglais : Burrard Inlet) est un bras de mer de Colombie-Britannique (Canada) qui doit son nom à Sir Harry Burrard-Neale.
 La péninsule Burrard est une péninsule qui abrite la ville de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada.
 La rue Burrard (en anglais : Burrard Street) est une rue de Vancouver.
 Le pont Burrard est un pont qui traverse la baie de False Creek à Vancouver, dans la continuité de la rue Burrard.

Autres 
Les termes suivants dérivent de la baie Burrard :
 Burrard ou indiens Burrard est le nom d'une population d'amérindiens de Colombie-Britannique (Canada) aussi appelée Tsleil-Waututh.
 Bande Burrard (en anglais : Burrard Band) ou Bande indienne Burrard (en anglais : Burrard Indian Band) est le nom du gouvernement des indiens Tsleil-Waututh dans le cadre de la loi canadienne.
 Burrard, une ancienne circonscription électorale fédérale.
 Burrard,  station de la ligne Expo Line du SkyTrain de Vancouver.

Homonymie de toponyme